Hara se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hiroshi Hara
 Kanesuke Hara